Dit is de wereldranglijst van september 1995 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 september 1995.

Mannen 09